2011 Голяма награда на Турция е 7-о за Голямата награда на Турция и четвърти кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 8 май 2011 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция